De Afdaling voor mannen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 15 februari 2010 in het wintersportgebied Whistler Blackcomb. Titelhouder was de Fransman Antoine Dénériaz.

De wedstrijd stond gepland voor 13 februari maar vanwege de weersomstandigheden werd de wedstrijd verplaatst.
DQ = gediskwalificeerd, DNF = niet gefinisht

Bron 
 Resultaten van http://www.vancouver2010.com

Mannen afdaling